Aiguilles rouges peut désigner :
 les aiguilles Rouges, un massif des Alpes du Nord françaises qui fait face au mont Blanc ;
 la réserve naturelle nationale des Aiguilles Rouges, une réserve naturelle nationale de France couvrant une partie du massif du même nom ;
 Les Aiguilles rouges, un film français sorti en 2006 qui se déroule dans le massif du même nom ;
 les aiguilles Rouges d'Arolla, chaîne montagneuse des Alpes pennines, en Suisse.

Voir aussi 
 Aiguille Rouge

Homonymie de toponyme